Вайгали́ (вайгели, вайгальский; самоназвание: калаша-ала, wai-ala, waigal-ala) — один из языков Афганистана. На нём говорит население нескольких деревень, расположенных в долине реки Вайгал (провинция Кунар) — всего около 1500 человек.

Относится к нуристанской группе индоиранской ветви индоевропейских языков.

Близок к языку трегами — сходство в области лексики до 76—80 %. Земиаки считается либо диалектом вайгали, либо отдельным языком.

Язык имеет общее название с калашским языком, на котором говорят жители южного района Пакистана, округа Читрал. Эти языки принадлежат к разным ветвям индоиранских языков.

Уровень грамотности низкий.

Примечание 

Нуристанские языки
Языки Афганистана